Bellard ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Laure Bellard (* 1982), französische Judoka
 Fabrice Bellard (* 1972), französischer Softwareentwickler und Mathematiker